ACY peut faire référence à :
 .

Acy peut faire référence à :
 Acy, une commune de l'Aisne en France.